Чапајал има више значења:

 Чапајал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапајал (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чапајал (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику